Aure steht für:

 Aure, Gemeinde in Norwegen
 Aura (Göttin), in der griechischen Mythologie
 Aure (Ardennes), französische Gemeinde im Département Ardennes
 Aure (Vire), Fluss in Frankreich, Nebenfluss der Vire
 Aure (Ariège), Fluss in Frankreich, Nebenfluss der Ariège
 eine Tallandschaft in den Pyrenäen, siehe Vallée d'Aure
 Aspin-Aure, eine französische Gemeinde im Département Hautes-Pyrénées

Aure ist der Familienname folgender Personen:
 Aud Inger Aure (* 1942), norwegische Politikerin